Лондонска конференция може да се отнася за:
 Лондонска конференция (1827)
 Лондонска конференция (1832)
 Лондонска конференция (1912-1913), за решаване на въпроса с османското наследство на Балканите
 Лондонска икономическа конференция (1933), за решаване на световната икономическа криза
 Лондонска конференция (1939), за решаване на статута на Палестина